Nyári Palota, eredetileg egyik császári rezidencia Pekingben
Nyári palota, Jagelló Anna magyar királyné nyári palotája Prágában
Nyári palota, az orosz cári család palotája Szentpétervárott